Der Schoberstein ist ein Berg im Reichraminger Hintergebirge in Oberösterreich mit einer Höhe von  Er befindet sich nördlich des Nationalpark Kalkalpen und liegt an der Gemeindegrenze zwischen Ternberg und Molln. Von beiden Gemeinden aus führen Wanderrouten auf den Berg.

Die Schobersteinhütte in unmittelbarer Nähe zum Gipfel ist ganzjährig bewirtschaftet.

Panorama

Literatur 
 Johann Lenzenweger: Rother Wanderführer. Eisenwurzen – Nationalpark Kalkalpen., Bergverlag Rother, München 2009, ISBN 978-3-7633-4370-6
 Gerald Radinger: Wandererlebnis Nationalpark Kalkalpen. Die schönsten Touren zwischen Enns und Steyr. Kral Verlag, 2012, ISBN 978-3-99024-066-3

Einzelnachweise 

Berg in den Alpen
Reichraminger Hintergebirge
Ternberg
Geographie (Molln)
Wasserscheide des Einzugsgebiets Steyr
Geographie (Bezirk Steyr-Land)